Урикани има више значења:

 Урикани, насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Урикани (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Урикани (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији